Franciaország
Montigny, település Calvados megyében
Montigny, település Cher megyében
Montigny, település Loiret megyében
Montigny, település Meurthe-et-Moselle megyében
Montigny, település Sarthe megyében
Montigny, település Seine-Maritime megyében